Modulatricidae — семейство птиц отряда воробьинообразных.

Описание 
Представители данного семейства имеют длину от 15 до 19 см. Они имеют коричневатое, оливковое или иногда светло-бежевое оперение. Самцы и самки практически не отличаются внешне. Голова от маленького до среднего размера, шея относительно толстая. Крылья короткие и округлые, хвост средней длины. Клюв короткий или среднего размера, прямой. Ноги средней длины, ступни относительно крупные.

Образ жизни 
Представители данного семейства живут в тропических горных лесах с густым подлеском. Питаются беспозвоночными и ягодами. Мало что известно о биологии размножения видов этого семейства. Гнезда имеют чашеобразную форму, они построены из мелких веточек, листьев и мха на высоте около двух метров над землей. Кладка состоит из двух яиц.

Список видов 
В составе семейства включают три монотипических рода:
 Род 		
 
 Род 
 
 	
 	
 	
 Род

Примечания 

Семейства птиц